Stanard ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin O. Stanard (1832–1914), US-amerikanischer Politiker
 Robert Stanard (1781–1846), US-amerikanischer Politiker